Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2000 () — второй розыгрыш чемпионата четырёх континентов, прошедший с 22 по 27 февраля 2000 года в Осаке (Япония). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты и расписание на сайте icecalc.com

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
Международные спортивные соревнования в Осаке
2000 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 1999—2000
Фигурное катание
Спорт в Японии в 2000 году